Booa est une marque appartenant à la société Burger pour la construction de maisons en bois. Son siège est situé à Liepvre, près de Sainte-Marie-aux-Mines.

Notes et références 

Entreprise du secteur du bois ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège dans le Bas-Rhin